Села:
 Уляники — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Уляники — Київська область, Кагарлицький район